Rendiment (termodinàmica)
 Rendiment (finances)
 Rendiment (física)
 Prova de rendiment,
 Rendiment lluminós, relació entre el flux lluminós emès i la potència consumida per aquesta font.
 Centre d'Alt Rendiment, organisme que dona suport a l'esport d'alt nivell amb projecció internacional